Ставищенська волость — назва окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської губернії.

 Ставищенська волость — колишня волость в Радомисльському повіті.
 Ставищенська волость — колишня волость в Таращанському повіті.